Vinding bezeichnet

 mehrere Ortsnamen in Dänemark:
 Vinding (Ådum Sogn) – ein Ort in Ådum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vinding (Vejle) – ein Ort in Vinding Sogn, Vejle Kommune
 Vinding (Silkeborg Kommune) – ein Ort in Vinding Sogn, Silkeborg Kommune
 Vinding (Herning Kommune) – ein Ort in Vinding Sogn, Herning Kommune

 mehrere Personen:
 Mads Vinding, dänischer Jazzbassist
 Rasmus Vinding, dänischer Gelehrter

Siehe auch:
 Winding